Філофе́й ( — боголюбивий) — чоловіче ім'я грецького походження. Жіночий відповідник — Філофея.

Відомі носії імені 

Філофей І (1300—1379) — святитель і преподобний, патріарх Константинопольський, який займав престол двічі: 1353—1354 і з 1364—1376.
Філофей (Лещинський) (1650—1727) — релігійний діяч, митрополит Сибірський і Тобольський, православний місіонер у Китаї. Виходець з русинів України (Старої Русі, Великої Київщини).
Філофей (Успенський) (1808—1882) — український діяч, педагог, митрополит Київський і Галицький, виходець з русинів Московщини.
Філофей Псковський (бл. 1465—1542) — старець псковського Спасо-Елеазарового монастиря, ймовірний автор концепції «Москва — Третій Рим», яка закладала підґрунтя під ідею царства Руського, останнього православного царства перед кінцем світу.
Філофея Афінська (1522—1589) — преподобномучениця, свята Елладської православної церкви.

Інші значення 

 Монастир Філофей () — грецький чоловічий православний монастир на Святій горі Афон.